Le Championnat de France de football 2001-2002 a vu la consécration de l'Olympique lyonnais pour la première fois de son histoire.

Le hasard du calendrier a fait se rencontrer lors de la dernière journée, Lyon et Lens, les deux premières équipes au classement encore en lice pour le titre. Ce fut une première dans l'histoire du Championnat de France de football, et ce dernier match constitua en quelque sorte une finale du Championnat 2001-2002.

L'Olympique lyonnais l'emporte 3 buts à 1 grâce à Sidney Govou (), Philippe Violeau () et Pierre Laigle () contre un but du Lensois Jacek Bąk (), qui avait quitté l'Olympique lyonnais pour le Racing Club de Lens l'hiver précédent. Ce championnat aura vu le Racing Club de Lens être en tête durant 28 journées (sur 34) avant que l'Olympique lyonnais ne lui ravisse le fauteuil lors de l'ultime journée. Ce premier titre de l'OL est le premier d'une longue série de 7 titres consécutifs.

Ce fut le dernier championnat de France sous l'appellation « Division 1 ». L'année suivante la LNF (Ligue nationale de football) se rebaptise LFP (Ligue de football professionnel), et la Division 1 devient la Ligue 1.

Les 18 clubs participants 

Promus de Ligue 2
 FC Sochaux : Champion de Ligue 2 la saison précédente
 FC Lorient : Vice-Champion de Ligue 2 la saison précédente
 Montpellier HSC :  de Ligue 2 la saison précédente

Les grandes dates de la saison 
 Vendredi 27 juillet 2001 : Match d'ouverture du Championnat de France 2001-2002 : Bordeaux-Nantes 2-0
 Dimanche 9 décembre 2001 : Fin des matches aller. Lens est en tête du classement d'automne avec 35 pts, suivi de Lyon (33 pts) et d'Auxerre (32 pts)
 4 mai 2002 :  et dernière journée du Championnat de France : match au sommet entre Lyon et Lens pour le titre.
Devant 42 000 spectateurs au Stade Gerland, l'Olympique lyonnais, en battant le RC Lens 3 buts à 1, s'adjuge le premier titre de Champion de France de son histoire avec 66 pts.

Le RC Lens (64 pts) et l'AJ Auxerre (59 pts) complètent le podium.

Résultats

Classement final 

|-bgcolor=
| bgcolor=|18 || align=left|FC Lorient  
| 31 || 34 || style="border-right-style: hidden;"|7 || style="border-right-style: hidden;"|10 || 17
| style="border-right-style: hidden;"|43 || style="border-right-style: hidden;"|64 || -21
|}

Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut trois points, le match nul un. La défaite ne rapporte aucun point.
Les premiers critères de départage sont :
 plus grande « différence de buts générale » (buts marqués moins encaissés sur la saison) ;
 plus grand nombre de buts marqués.

Leader par journée 

La conquête pour le titre ayant été jouée jusqu'à l'ultime journée, l'Olympique lyonnais est déclaré champion de France à l'issue de la  et dernière journée (à l'issue de Lyon - Lens).

Bilan de la saison 

 Qualifiés pour la Ligue des Champions : Olympique lyonnais et RC Lens.
 Qualifié pour le  tour préliminaire de la Ligue des Champions : AJ Auxerre.
 Qualifiés pour la Coupe de l'UEFA : Paris SG, Girondins de Bordeaux (vainqueur de la Coupe de la Ligue) et FC Lorient (vainqueur de la Coupe de France).
 Qualifiés pour la Coupe Intertoto : Lille OSC, ES Troyes AC et FC Sochaux.
 Relégués en Ligue 2 : FC Metz et FC Lorient.
 Joueront la saison suivante en Ligue 1 : AC Ajaccio, RC Strasbourg, OGC Nice et Le Havre AC.
NB: la Division 1 (future Ligue 1) repassa à 20 clubs la saison suivante.

Les champions de France

Buteurs

Affluences

Notes et références 

France M1